Steinerbach oder Steiner Bach heißen folgende geographische Objekte:

 Steinerbach (Moosbach), am Untersberg in Wals-Siezenheim bei Salzburg 
 Steinerbach (Eisbach), bei Köstendorf, Land Salzburg
 Steinerbach (Schwarzach), in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen (Bezirk Lienz)
 Steiner Bach, linker Zufluss des Tauernbachs in Osttirol
 Steinerbach (Zeller Ache), linker Zufluss der Zeller Ache in Oberösterreich
 Steiner Bach (Zenobach), zum Zenobach am Dunkelstein, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Steinbach – ein Überblick auch über ähnliche Namen
 Steinaer Bach
 Steinebach